Mute Beat був впливовим Dub Реггі гуртом з Японії.

Дискографія

Альбоми 
 Japanese Dub (Cass)(1986)
 Lovers Rock (Cass)(1987)
 Live (CD) (1989)
 In Dub (CD) (1996)
 No. 0 Virgin Dub (LP)(1996)

Сингли  
 Still Echo (12") (1986)
 Sunny Side Walk (1988)

Джерела 
  Дискографія на Discogs
  Профіль гурту на last.fm

Музичні колективи Японії
Музичні колективи, що з'явились 1982